

Persone 
 Ada Turci – giavellottista italiana
 Edmondo Turci – ingegnere, scrittore e ricercatore italiano
 Lanfranco Turci – politico italiano
 Luigi Turci – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Massimo Turci – attore, doppiatore e direttore del doppiaggio italiano
 Paola Turci – cantautrice italiana

Altro 
 Turci Calzature – negozio di Milano